Köse ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname. Köse hat die Bedeutung „mit spärlichem Bartwuchs“.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Köse Mihal († um 1340), byzantinischer Renegat in osmanischen Diensten

Familienname 
 Adnan G. Köse (* 1966), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Theaterautor
 Bahattin Köse (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Furkan Köse (* 1993), türkischer Fußballtorhüter
 İsmail Köse (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Nursel Köse (* 1961), deutsche Schauspielerin, Autorin und Kabarettistin
 Osman Köse (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Ramazan Köse (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Tevfik Köse (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Tizia Koese (* 1963), deutsche Autorin, Journalistin und Publizistin
 Yavuz Köse (* 1971), deutscher Turkologe

Sonstiges 
 Köse (Gümüşhane), eine Stadt und ein Landkreis in der türkischen Provinz Gümüşhane

Siehe auch 
 Harpfe, für das Bauwerk aus Holz zum Trocknen von Heu oder Getreide

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname